Nišio (西尾) je grad u Japanu u prefekturi Aichi. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 104.321 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godine živjelo 104.321 stanovnika.

Vanjske poveznice

Gradovi u Japanu